Tourist steht für:
 Tourist, Kunde einer Tourismusveranstaltung, siehe Tourismus
 Tourist (Uhrenmarke), ehemalige Schweizer Uhrenmarke
 Tourist (Motorroller), sowjetischer Motorroller
 Tourist (Musiker) (bürgerlich William Phillips), britischen Musiker und Songwriter
 Tourist (2021), russischer Kriegsfilm
 die fünftürige Karosserievariante des Wartburg 353 und Wartburg 1.3
 Tourist Cycle & Motor Works, ehemaliger neuseeländischer Automobilhersteller
 Auto Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Tourist
 Tourist, Schokoladensorte der Marke Chocolat Frey des Schweizer Einzelhandelskonzerns Migros
 Tourist (2000), Musikalbum des französischen Houseproduzenten St Germain
 Tourist (2005), Musikalbum der britischen Band Athlete
 den ehemaligen Landkartenverlag VEB Tourist Verlag Berlin und Leipzig

Tourist ist bzw. war der Name folgender Schiffe:
 Neptun (Schiff, 1908) (bis 1955)
 Friedrich A. Meyer (Schiff) (etwa ab 1963)

Der Tourist steht für
 Der Tourist (Buch), Roman von Olen Steinhauer
 Der Tourist (Film), Fernsehfilm von 1996
 Der Tourist (Musikprojekt), siehe Supergeil
 Der Tourist (Zeitschrift), monatliche Zeitschrift des Deutschen Verbands für Wandern, Bergsteigen und Orientierungslauf der DDR

The Tourist ist der Name folgender Filme, Fernsehserien und Romane:
 The Tourist (1921), Film von Jess Robbins aus dem Jahr 1921
 The Tourist (1925), Film von Roscoe Arbuckle aus dem Jahr 1925
 The Tourist (1998), Musikalbum des Musikers Mark Mallman
 The Tourist (Comic), Grafikroman von Brian Wood aus dem Jahr 2006
 The Tourist (Kurzfilm), kanadisch-deutscher Film aus dem Jahr 2006
 The Tourist, Arbeitstitel des Films Deception – Tödliche Versuchung aus dem Jahr 2008
 The Tourist (Roman), Spionage-Roman von Olen Steinhauer aus dem Jahr 2009
 The Tourist (2010), US-amerikanischer Thriller mit Johnny Depp und Angelina Jolie
 The Tourist – Duell im Outback, australisch-britisch-US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2022

Siehe auch:
 Tourists
 The Tourists, 1970 gegründete britische Power-Pop-Band
 Tourism, 1992 veröffentlichtes Musikalbum der Band Roxette